Belegu ist der Familienname folgender Personen:

 Florijon Belegu (* 1993), deutsch-kosovarischer Fußballspieler
 Xhafer Belegu (1904–1962), albanischer Historiker und Diplomat